

Personen 
 Geert Hautekiet, een Vlaamse zanger/verteller en instrumentenbouwer
 Jan Hautekiet, een Belgisch radiomaker, muzikant en producer

Overige 
 Hautekiet, een Vlaams radioprogramma op Radio 1
 Hallo Hautekiet, een Vlaams radioprogramma op Studio Brussel